Браян Маккейб (,  8 червня 1975, Сент-Кетерінс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 40-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер Канакс», «Чикаго Блекгокс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Флорида Пантерс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 1191 матч у НХЛ, включаючи 56 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
ЗХЛ
 Друга збірна всіх зірок ЗХЛ — 1993.
 Перша збірна всіх зірок ЗХЛ — 1994, 1995.
 Команда всіх зірок Меморіального кубку — 1995.

Міжнародні
 Чемпіон світу серед молодіжних збірних — 1994.
 Чемпіон світу серед молодіжних збірних — 1995.
 Найкращий захисник турніру — 1995.
 Чемпіон світу з хокею із шайбою — 1997.

НХЛ
 Друга збірна всіх зірок НХЛ — 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Флорида Пантерс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Уродженці Сент-Кетерінса